O2:
 O2 — формула кислорода
 O2 (мобильный оператор) — оператор мобильной связи в Великобритании, Ирландии, Германии и Чехии
 О2 — российский развлекательный телеканал.

Спортивные сооружения 
 O2 Арена (Берлин)
 O2 Арена (Гамбург)
 O2 Арена (Дублин)
 O2 Арена (Лондон)
 O2 Арена (Прага)